Мара-Кюель () — топоним (тип: лимноним)  в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Мара-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°08' с. ш. 121°11' в. д..
 Мара-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°24' с. ш. 121°22' в. д..
 Мара-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°26' с. ш. 128°31' в. д..
 Мара-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°14' с. ш. 121°05' в. д..

Примечания

См. также 
 Мар-Кюель (значения)